Ли Сын Юн (; род. 18 апреля 1995, Инчхон, Республика Корея) — южнокорейский спортсмен, стрелок из лука. Олимпийский чемпион 2016 года в команде, чемпион мира 2013 года в личном первенстве.

Карьера 
На взрослом международном уровне Ли Сын Юн дебютировал в 2013 году, завоевав несколько медалей на этапах  как в личном, так и в командном первенствах, и став четвёртым в финале турнира. На чемпионате мира 2013 года в Белеке стал победителем в индивидуальном турнире мужчин с классическим луком, а год спустя на домашних Азиатских играх в составе корейской команды стал третьим.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в предварительном раунде Ли Сын Юн занял 12-е место, набрав 676 баллов. В командном первенстве совместно с Ким У Джином и Ку Пон Чханом завоевал «золото», став олимпийским чемпионом. В личном турнире Олимпиады дошёл лишь до четвертьфинала, где уступил голландцу Шефу ван ден Бергу.

Ссылки 
 Профиль на сайте Международной федерации стрельбы из лука
 Профиль на сайте Международного олимпийского комитета

Примечания 

Стрелки из лука Республики Корея
Олимпийские чемпионы от Республики Корея
Олимпийские чемпионы по стрельбе из лука
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Универсиады по стрельбе из лука
Чемпионы мира по стрельбе из лука